Termenul „Lüneburg” se poate referi la:

Lüneburg oraș hanseatic în Saxonia Inferioară
Districtul Lüneburg
Principatul Lüneburg
Lichtschulheim Lüneburger Land o fostă școală unde s-a practicat naturalismul